Een Heilig Hartkerk is een kerk die genoemd is naar het Heilig Hart van Jezus en verwijst naar de Heilig Hartverering. Veel van zulke kerken staan in Heilig Hartparochies.

België

Nederland

Frankrijk
 Heilig Hartkerk (Bac-Saint-Maur), in het dorp Sailly-sur-la-Lys (Nauw van Calais)
 Heilig Hartkerk (Calais)
 Église du Sacré-Cœur (Dijon), Frankrijk
 Heilig Hartkerk (Hazebroek), in de stad Hazebroek (Noorderdepartement)
 Heilig Hartkerk (Nehwiller), in het dorp Nehwiller, Reichshoffen (Bas-Rhin)
 Heilig Hartkerk (Nouveau Monde), in de gemeente De Gorge (Noorderdepartement)

Duitsland 
 Heilig Hartkerk (Aken)
 Heilig Hartkerk (Berlijn)
 Heilig Hartkerk (Bremerhaven-Lehe)
 Heilig Hartkerk (Düsseldorf)
 Heilig Hartkerk (Emsdetten)
 Heilig Hartkerk (Freiburg im Breisgau)
 Heilig Hartkerk (Koblenz)
 Heilig Hartkerk (Kuckum)
 Heilig Hartkerk (Mayen)
 Heilig Hartkerk (München)
 Heilig Hartkerk (Münster)
 Heilig Hartkerk (Osnabrück)
 Heilig Hartkerk (Paderborn)
 Heilig Hartkerk (Thale)
 Heilig Hartkerk (Weimar)
 Heilig Hartkerk (Wiesbaden-Biebrich)
 Heilig Hartkerk (Wiesbaden-Sonnenberg)

Polen 
 Heilig Hartkerk (Krakau)
 Heilig Hartkerk (Stegna)
 Heilig Hartkerk (Żary)

Andere landen 
 Heilig Hartkerk (Bivels), Luxemburg
 Heilig Hartkerk (Graz), Oostenrijk
 Heilig Hartkerk (Monza), Italië
 Heilig Hartkerk (Vilnius), Litouwen

Basilieken of kathedralen 
 Heilig Hartkathedraal (doorverwijspagina)
 Heilig-Hartbasiliek (doorverwijspagina)

Hartkerk